Cheval espagnol désigne une race chevaline ou un type de cheval originaire d'Espagne. Bien que l'Espagne ait de nombreuses races de chevaux différentes, ce terme est généralement employé pour désigner : 
Le Genet d'Espagne au Moyen Âge
L'Andalou à partir de la Renaissance
Le Pure race espagnole, issu de la scission de ce dernier et du cheval portugais, après les années 1970.
Le cheval colonial espagnol lorsque le mot est employé pour parler de chevaux introduits sur le continent américain.

Ongulé (nom vernaculaire)
Equidae
Nom d'ongulé ambigu